A 2010. évi téli olimpiai játékokon a rövidpályás gyorskorcsolya férfi 1000 méteres versenyszámát február 17-én és 20-án rendezték a Pacific Coliseumban. Az aranyérmet a dél-koreai I Csongszu nyerte meg. A Magyarországot képviselő Knoch Viktor az előfutamban kiesett és a 21. helyen végzett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Eseménynaptár

Eredmények 
Minden futamból az első két helyen célba érkező versenyző jutott tovább a következő fordulóba. Vitatott esetben a bírók döntése alapján a vétlen versenyző továbbjuthatott, ha nem ért be a továbbjutást jelentő helyek valamelyikén.

A rövidítések jelentése a következő:

Negyeddöntők

Elődöntők

Döntők 
B-döntő

A-döntő

Végeredmény 
A versenyzők helyezéseit fordulónként határozták meg. Először a fordulókban elért helyezések döntöttek, ha ez azonos volt, akkor a jobb időeredmény döntött.

Források 

F1000